Nuno Rocha Morais — poeta português
 Nuno Miguel Barbosa Morais — futebolista português

Desambiguações de antropônimos